Алекса́ндр Тихоми́ров: Тихомиров, Александр Александрович (Саид Бурятский; 1982—2010) — российский исламский террорист.
 Тихомиров, Александр Андреевич (1850—1931) — русский биолог, доктор зоологии, ректор Московского университета.
 Тихомиров, Александр Борисович (1941—1981) — русский поэт.
 Тихомиров, Александр Васильевич (1916—1945) — советский танкист, Герой Советского Союза.
 Тихомиров, Александр Дмитриевич (1916—1995) — советский и российский художник.
 Тихомиров, Александр Евгеньевич (1956—2017) — советский и российский художник.
 Тихомиров, Александр Львович (в монашестве Тихон; 1882—1955) — епископ Русской православной церкви, епископ Кирилловский, викарий Новгородской епархии.
 Тихомиров, Александр Сергеевич (1929—2020) — советский и российский хирург, профессор.